Ungerleider ist der Familienname folgender Personen: 

 Leslie G. Ungerleider (1946–2020), US-amerikanische Psychologin
 Suzie Ungerleider (* 1971; Künstlername Oh Susanna), kanadische Singer-Songwriterin im Genre Alternative Country

Siehe auch:
 Hungerleider